Caldecote bedeutet  (dt.: kalte Hütte) und bezeichnet:

 Thomas Inskip, 1. Viscount Caldecote

Orte im Vereinigten Königreich:

 Caldecote, Bedfordshire
Upper Caldecote
Lower Caldecote
 Caldecote (Buckinghamshire)
 Caldecote (Cambridgeshire)
 Caldecote (Hertfordshire)
 Caldecote (Huntingdonshire)
 Caldecote (Northamptonshire)
 Caldecote (Warwickshire)

Siehe auch. Caldecott, Caldecotte, Caldicot, Caldicotte